Bieszczady puede hacer referencia a:

 el distrito de Bieszczady, en el voivodato de Subcarpacia (Polonia);
 el Parque nacional Bieszczady, también en el voivodato anterior;
 las montañas Bieszczady, que se extienden por el sudeste de Polonia, Ucrania y Eslovaquia.